Zu den Strecken des Fahrplanfelds 312 (Interlaken–Grindelwald–Kleine Scheidegg–Jungfraujoch) siehe:

 Berner Oberland-Bahn (Interlaken–Grindelwald)
 Wengernalpbahn (Grindelwald–Kleine Scheidegg)
 Jungfraubahn (Kleine Scheidegg–Jungfraujoch)

300…